Фушань (Яньтай) (福山) — район городского подчинения городского округа Яньтай провинции Шаньдун (КНР)
 Фушань (Линьфэнь) (浮山) — уезд городского округа Линьфэнь провинции Шаньси (КНР)